Бухмейер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Бухмейер, Александр Ефимович (1802-1860) — Георгиевский кавалер, военный инженер, генерал-лейтенант.
 Бухмейер, Андрей Астафьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 3558; 16 декабря 1821.